Albert-Nationalpark steht für:

 Nationalpark Virunga, auch Albert-Nationalpark genannt, in der Demokratischen Republik Kongo und den angrenzenden Ländern Ruanda und Uganda
 Prince-Albert-Nationalpark, in der Provinz Saskatchewan (Südkanada)